Municipio de Chandler puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chandler (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Chandler (condado de Charlevoix, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Charlevoix.
 Municipio de Chandler (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.